Котор може да се односи на:

 Котор, градско насеље у општини Котор, Република Црна Гора
 Општина Котор, општина у Црној Гори
 Котор (Мркоњић Град), насеље у општини Котор, Република Српска, БиХ
 Котор Варош, градско насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Општина Котор Варош, општина у Републици Српској

или

 Котор (тврђава у Црној Гори), тврђава у граду Котору, општина Котор, Црна Гора
 Котор (тврђава у Републици Српској), тврђава у насељу Котор, град и општина Котор Варош, Република Српска, Босна и Херцеговина

Види још 
 Бока Которска
 Которац (вишезначна одредница)